Valdemaro I di Danimarca (Valdemaro il Grande, 1131-1182) – re di Danimarca dal 1157 al 1182
 Valdemaro I di Svezia (1243-1302) – re di Svezia dal 1250 al 1275
 Valdemaro I di Anhalt-Zerbst (... – 1368) – principe di Anhalt-Zerbst